Суперліга Данії сезону 2001–2002 — 12-ий сезон Суперліги Данії з футболу. Чемпіоном вдев'яте став Брондбю.

Учасники

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Оденсе взяв участь у Кубку УЄФА 2002—2003 як переможець Кубка Данії 2001—2002.

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Суперліга Данії на soccerway 
 Суперліга Данії на rsssf  

2001-2002
Данія
Данія
2001 у Данії
2002 у Данії